Алекса́ндр Тимофе́евич Пряди́хин  (10 сентября 1919 — 9 мая 2006)  — русский художник.

Биография 
 10 сентября 1919 года родился в деревне Орлань Краснинского района Смоленской области.
 1939 Окончил Иркутское авиационное училище.
 1941—1944 Участник Великой Отечественной войны.
 1943—1945 Учился в Военно-Воздушной Академии им. Жуковского, г. Москва.
 1949 Окончил художественную студию в г.Ленинграде (руководитель — Александр Деблер).
 1949—1953 Член Смоленского Товарищества «Всекохудожник».
 1953—1979 Художник Смоленских художественно-производственных мастерских Худфонда РСФСР.
 1953—1955 Избирался в состав правления Смоленской организации СХ РСФСР.
 1965 Член Союза художников СССР (с 1991 г. - член Союза художников России).
 1976 Награждён Грамотой СХ СССР "За отличную работу".
 1979 Удостоен Диплома СХ РСФСР "За творческие успехи в развитии советского изобразительного искусства".
 9 мая 2006 года скончался.

Творчество 
Основное место в творчестве Александра Прядихина занимают многометровые портреты руководства СССР, выполненные по заказу Смоленского отделения Союза Художников СССР для праздничных мероприятий. Вкладом в оформление города служили портреты Дзержинского, Сталина, Ленина, Маркса, Энгельса, Брежнева, Хрущёва, Молотова. Совместно с Виталием Пономаревым, им были созданы портреты наиболее значимых для страны членов политбюро для Смоленского Дома Советов. Среди живописных работ с натуры, нужно выделить портрет Михаила Егорова, портрет матери Гагарина — Анны Тимофеевны Матвеевой.

Выставки 
 С начала 1949 года регулярно участвовал в областных художественных выставках.
 1955 Зональная выставка, г. Воронеж.
 1980 V зональная выставка, г. Рязань.
 1997 Всероссийская выставка, посвященная 850-летию г. Москвы, г. Москва; VIII региональная выставка «Художники Центральных областей России», г. Москва.

Работы художника хранятся в Смоленском музее-заповеднике, находятся в частных коллекциях в России.

Примечания

Ссылки 
 Александр Прядихин на сайте Смоленской организации Союза художников России
 Победители Великой Отечественной войны

Выпускники Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища
Художники России
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Похороненные в Смоленске